AI YoungBoy 2 — четырнадцатый микстейп американского рэпера YoungBoy Never Broke Again, выпущенный 11 октября 2019 года на лейбле Never Break Again. В поддержку микстейпа вышли синглы «Self Control» и «Slime Mentality», также включённые в мини-альбом The Continuance. Он дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200, став первым альбомом номер один YoungBoy в США.

Предыстория и музыка

Коммерческий успех

Список треков 
Адаптировано под Apple Music и Tidal.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Микстейпы 2019 года
Альбомы YoungBoy Never Broke Again
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It